Баскетболистка года конференции Big East () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшей баскетболистке среди студенток конференции Big East, входящей в первый дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию (на данный момент их десять), свои голоса тренеры подают после окончания регулярного чемпионата, но перед стартом плей-офф, то есть в начале марта, причём они не могут голосовать за собственных подопечных. Она была учреждена и впервые вручена Дебби Бекфорд из университета Сент-Джонс в сезоне 1982/83 годов.

В сезоне 2012/13 годов в конференции Big East произошёл раскол по линии футбола, в результате которого семь её команд (Вилланова, Де Поль, Джорджтаун, Маркетт, Провиденс, Сетон-Холл и Сент-Джонс) не принимали участие в следующем турнире NCAA, а объединились с тремя командами из других конференций (Батлер, Крейтон и Ксавьер), сформировав уже новую конференцию Big East, а оставшиеся пять команд (Цинциннати, Коннектикут, Луисвилл, Ратгерс и Южная Флорида) были включены в новообразованную конференцию под названием American Athletic.

Шесть игроков: Шелли Пеннифазер, Керри Бэском, Ребекка Лобо, Дайана Таурази, Майя Мур и Скайлар Диггинс получали эту награду по несколько раз, причём Пеннифазер, Бэском и Мур выигрывали её по три раза. К тому же Мур становилась лауреатом награды, будучи первокурсницей. Один раз обладателями этого трофея становились сразу два игрока (1984). Чаще других обладателями этого приза становились баскетболистки Коннектикутского университета, которые лидируют с очень большим отрывом (17 раз), а также университета Вилланова и университета Нотр-Дам (по 4 раза).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболистки года конференций NCAA